Osoby o tym nazwisku:
 Giorgi Sturua – radziecki i gruziński polityk
 Iwane Sturua – gruziński rewolucjonista, radziecki polityk i działacz partyjny
 Zurab Sturua – gruziński szachista i trener szachowy